Walaszczyki – wieś w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Konopiska
 Walaszczyki – osada leśna w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Konopiska